Ekblad ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Ekblad (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Stina Ekblad (* 1954), finnlandschwedische Schauspielerin
 Ylva Ekblad (* 1961), finnische Schauspielerin

Sonstiges:
 Ekblad-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika